Switched at Birth – film per la televisione del 1991
Madri nel cuore (Switched at Birth) – film per la televisione del 1999
Switched at Birth - Al posto tuo (Switched at Birth) – serie televisiva del 2011